Японська футбольна ліга 1975 — 11-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Янмар Дизель.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Саіто Кадзуо
 Кійокумо Еідзюн
 Кавакамі Нобуо
 Отіаі Хіросі
 Йосімура Даісіро
 Морі Такадзі
 Дзьодзі Кобаясі
 Мацунаґа Акіра
 Камамото Кунісіге
 Фудзіґуті Міцунорі

Джерела
RSSSF 

1975 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу